Robert Key peut faire référence à:

 Robert Key (né en 1979), joueur de cricket anglais
 Robert Key (1945-2023), homme politique britannique, député conservateur de Salisbury (1983-2010)

Voir aussi
 Robert Kee (1919–2013), radiodiffuseur, journaliste et écrivain britannique
 Robert Keyes (–1606), conspirateur catholique dans le Gunpowder Plot
 Bobby Keys (1943–2014), musicien américain